Alexandra Kwiatkowska-Viatteau (1948- ) : écrivain et journaliste française ;
 Anita Kwiatkowska (1985- ) : joueuse de volley-ball polonaise ;
 Barbara Kwiatkowska (1940-1995) : actrice polonaise ;
 Ewa Kwiatkowska (1986- ) : joueuse de volley-ball polonaise.

Voir aussi 
 , équivalent masculin du nom.